Миранд (фр. Mirande) — многозначный термин.

 Миранд — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Миранд — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. 
 Миранд — округ во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.